Con el término monte Bove se puede estar haciendo referencia a distintas montañas del globo:
  
 El monte Bove , un pico de los montes Sibilinos (Apeninos centrales) en el centro de Italia;
 El monte Bove, el cerro culminante de la isla de los Estados, en el sur de la Argentina;
 El monte Bove, una de las montañas más elevadas del archipiélago de Tierra del Fuego, en el sur de Chile.